Иван Кутузов: Кутузов, Иван Иванович (1885—1937) — советский партийный и профсоюзный деятель.
 Кутузов, Иван (1956—2020) — болгарский художник-карикатурист.